Dans l'armée, un peloton désigne un groupe de soldats. Dans les unités d'infanterie de l'armée française, on parle de section. Dans les armes à cheval ou blindées, on parle de peloton.
 En cyclisme, le peloton désigne un groupe de coureurs.
 Un peloton est un groupement de véhicules destiné à accroître la capacité des routes.
 En couture, un peloton est une petite pelote de fil.
 En botanique et mycologie, un peloton est une petite pelote situé dans les cellules corticales à l'extrémité des hyphes dans la symbiose mycorhizienne des éricacées. On parle alors d'endomycorhize à pelotons.
  une entreprise américaine d'appareils de fitness fondée en 2012.